Гергешть () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Гергешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Адміністративний центр комуни Гергешть.
 Гергешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Петрешть.